Итапетининга () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Население составляет 824 453 человека (на 2010 год). Площадь — 20 193,357 км². Плотность населения — 40,83 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 6 692 228 361,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8492,80 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,755 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Капан-Бониту
 Итапетининга
 Итапева
 Татуи

Сан-Паулу (штат)
Мезорегионы Бразилии